

Черемшанська сільська рада — сільське поселення, Єльцовський район, Алтайський край
 Черемшанська сільська рада — сільське поселення, Тюменцевський район, Алтайський край